Montebellói csata két ütközetre vonatkozhat, mindkettő színhelye az észak-itáliai (mai nevén) Montebello della Battaglia község, Pavia megye, Lombardiában:
Montebellói csata (1800): a napóleoni háborúk során, 1800. június 9-én, francia és osztrák csapatok között.
Montebellói csata (1859): a szárd–francia–osztrák háború során, 1859. május 20-án, egyfelől a szárd–francia szövetség, másfelől osztrák csapatok között.